В даному списку наведені дані щодо зміни реального ВВП країн, що входили в СРСР за 1991—2016 роки. Зміни наведені у відсотках до кожного попереднього року.

Зміна ВВП в мільярдах доларів США в справжніх цінах 1990—2016 роки

Зміна ВВП на душу населення в доларах США у справжніх цінах 1990—2016 роки

Примітки

Джерела 
 Всесвітній банк Google
 Макроекономіка світу
Макроекономіка